Andrzej Paluch (1888-1966), polski nauczyciel, muzyk, bibliotekarz, organizator i kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupsku
 Andrzej Paluch (1944-2006), socjolog i antropolog polski, profesor i dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego